Zwitserse spoorwegmaatschappij Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB). 
 Rhätische Bahn (RhB), Zwitserse spoorwegmaatschappij in het kanton Graubünden
 Duitse Rhein-Haardtbahn (RHB)